Die Liste aller Renn-Sieger der Supersport-Weltmeisterschaft beinhaltet alle Fahrer, Konstrukteure und Nationen die in der seit 1997 bestehenden Supersport-Weltmeisterschaft mindestens ein Rennen gewinnen konnten.

(Stand: 4. März 2023)

Can Öncü war auf dem Mandalika International Street Circuit am 4. März 2023 der insgesamt 63. Fahrer, der mindestens einen Supersport-Weltmeisterschaftslauf gewann.

Nach Fahrern 
Die in der Saison 2023 aktiven Fahrer sind jeweils grün hervorgehoben.

* = Anzahl der Weltmeistertitel

Nach Konstrukteuren 

Die in der Saison 2023 aktiven Konstrukteure sind jeweils grün hervorgehoben.

Nach Nationen 

fett = in der Saison 2022 aktive Fahrer

Liste (Motorradsport)
!
Supersport-Weltmeisterschaft